Wouri – rzeka w Kamerunie
 Wouri – departament w Kamerunie